1978 puede referirse a:

 el año 1978 d. C;
 el año 1978 a. C.;
 1978, álbum de Joan Manuel Serrat;
 1978, álbum de Al Bano & Romina Power;
 1978, álbum de Robert Haimer.